ВВАУЛ — аббревиатура: означает высшее военное авиационное училище лётчиков.

 Балашовское высшее военное авиационное училище лётчиков.
 Барнаульское высшее военное авиационное училище лётчиков.
 Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков.
 Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков.
 Оренбургское высшее военное авиационное Краснознамённое училище лётчиков.
 Саратовское высшее военное авиационное училище лётчиков.
 Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков.
 Тамбовское высшее военное авиационное училище лётчиков имени М. М. Расковой.
 Уфимское высшее военное авиационное училище лётчиков.
 Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков.

См. также 
 Лётное училище